Aces High puede referirse a:

 Aces High, canción escrita por Steve Harris, del grupo musical Iron Maiden.
 Aces High (videojuego), videojuego de simulación aérea bélica de pago.
 Aces High (película), película británica de 1976 dirigida por Jack Gold.